Karl-Michael Kuntz ist der Name folgender Personen:

* Karl-Michael Kuntz (Schauspieler), deutscher Schauspieler 
 Karl-Michael Kuntz (Erziehungswissenschaftler) (1940–2019), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer